La saison 2011 du Championnat de Lettonie de football est la  de la première division lettone. La Virsliga regroupe les 9 meilleurs clubs lettons au sein d'une poule unique qui s'affrontent quatre fois durant la saison, deux fois à domicile et deux fois à l'extérieur. À l'issue de la saison, le dernier du classement est relégué et l'avant-dernier doit disputer un barrage de promotion-relégation face au  de D2.

Le Skonto Riga, champion la saison dernière, tente de remporter un  national. Ses principaux adversaires sont le FK Liepajas Metalurgs, sacré en 2009 et le FK Ventspils.

Le championnat enregistre le forfait du SK Blazma Rezekne, qui décide de ne pas prendre part à la compétition avant le début de la saison. Ce forfait n'est remplacé par aucun repêchage ou promotion de deuxième division, ce qui réduit à neuf le nombre de participants en Virsliga.

À l'issue de la saison, le FK Ventspils est sacré champion de Lettonie. Le Liepājas Metalurgs et le Daugava Daugavpils complètent le podium. C'est le quatrième titre de champion de Lettonie de l'histoire du club.

Les 9 clubs participants

Compétition 
Le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

Classement 

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 
Le dernier du championnat affronte le  de deuxième division afin de conserver sa place parmi l'élite. Les rencontres sont disputées en matchs aller et retour.

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Lettonie de football

Liens externes 
  Résultats complets sur RSSSF

Championnat de Lettonie de football
Lettonie
2011 en Lettonie